Бережновский сельсовет

Белоруссия

Брестская область 

 Бережновский сельсовет Столинского района

Россия

Волгоградская область 

 Бережновский сельсовет Николаевского района